Muhammad-Taqi Bahar (persiska: محمدتقی بهار), född 1884, död 1951 i Teheran, Iran, känd som Malek o-Sho'arā (ملک‌الشعراء) och Malek o-Sho'arā Bahār. 
Muhammad-Taqi Bahar var en framstående iranist, poet och lärd inom persisk litteratur. Han var även ämbetsman, parlamentsledamot, journalist, historiker och professor i litteraturvetenskap vid Teherans universitet.

Han omtalad för sitt verk ”Sabk Shenāsi” som behandlar persisk stilistik.

Iranistik
Personer i Iran under Pahlavidynastin‎
Iranska poeter under 1900-talet
Iranska författare under 1900-talet
Iranska ämbetsmän
Iranska politiker under 1900-talet
Persiskspråkiga författare
Persiskspråkig litteratur
Iranska professorer
Iranska forskare under 1900-talet
Födda 1884
Avlidna 1951
Män